Башта вітрів (Афіни)
 Башта вітрів (Севастополь)